Сантијаго Искуинтла има више значења:

 Општина Сантијаго Искуинтла (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Сантијаго Искуинтла (Сантијаго Искуинтла, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику